William Evans Burton (1804–1860), acteur, dramaturge, directeur de théâtre et journaliste britannique ;
 Willie Burton (1968-), joueur américain de basket-ball ;
 Willie D. Burton, ingénieur du son américain.